Fountain Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fountain Heights (Alabama)
 Fountain Heights (Florida)
 Fountain Heights (Tennessee)